Борис Шейнин:
 Шейнин, Борис Григорьевич (1915—1990) — советский фотограф.
 Шейнин, Борис Соломонович (1927—2017) — российский сценарист и кинорежиссёр.